New Sharon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Sharon (Alabama)
 New Sharon (Iowa)
 New Sharon (Maine)
 New Sharon (Monmouth County, New Jersey)
 New Sharon (Gloucester County, New Jersey)